Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2015 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla světová jednička Serena Williamsová, která před třetím kolem odstoupila pro poranění pravého lokte.

Vítězkou dvouhry se stala třetí nasazená Ruska Maria Šarapovová, jež ve finále zdolala španělskou turnajovou desítku Carlu Suárezovou Navarrovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–5 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třicátý pátý singlový titul na okruhu WTA Tour, respektive čtrnáctý z kategorie WTA Premier. V následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 18. května 2015 se vrátila na 2. místo, když vystřídala Halepovou.

Překvapením turnaje byl postup ruské kvalifikantky Darji Gavrilovové do semifinále, v němž ji zastavila Šarapovovoá.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2015